Radevo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Radevo, village de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven ;
Radevo, village de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna ;
en Serbie
Radevë/Radevo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de LipjanLipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).